Oceaniska mästerskapet i fotboll 1980 spelades i Nouméa, Nya Kaledonien. De åtta deltagande lagen var Australien, Fiji, Nya Kaledonien, Nya Hebriderna, Nya Zeeland, Papua New Guinea, Salomonöarna och Tahiti. Australien slog Tahiti med 4–2 i finalen och säkrade titeln. Hemmalaget, Nya Kaledonien slog Fiji med 2–1 i matchen om tredje pris.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Match om tredje pris

Final

Externa länkar
 https://web.archive.org/web/20060823230903/http://www.oceaniafootball.com/index.cgi?sID=43&intArticleID=433&det=1
 RSSF.  läst 21 februari 2010.

1980 i Nya Kaledonien
Fotboll i Nya Kaledonien
Fotbollsåret 1980
1980